Ignorabimus ist
 ein Ausspruch von Emil Heinrich Du Bois-Reymond („Ignoramus et ignorabimus“)
 ein Drama von Arno Holz (1913)